Караугом ():
 Караугом (река) — река в Северной Осетии.
 Караугом (ледник) — ледник на Кавказе.
 Караугом (гора) — гора на Кавказе.